Sint Annapolder (Biervliet), een polder ten zuiden van Biervliet
 Sint Annapolder (Terneuzen), een polder in Terneuzen
 Sint-Annapolder (Watervliet), een polder bij de Belgische plaats Watervliet
 Sint Annapolder en het Schapengors, een polder/waterschap in de gemeente Rockanje in de provincie Zuid-Holland
 Groote Sint Annapolder, de polder waarin Nieuwvliet ligt.
 Kleine Sint Annapolder, een polder bij Nieuwvliet.